Liga Sprawiedliwości – drużyna superbohaterów
 Liga Sprawiedliwości (film) – film z 2017
 Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – film z 2021